Combault steht für:

 Pontault-Combault, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Jacques Combault (* 1943), französischer Bauingenieur und Brückenbauer
 Kanton Pontault-Combault, französischer Wahlkreis im Département Seine-et-Marne